Dayao – rodzaj chrząszczy
 Dayao – góry w chińskiej prowincji Kuangsi
 Dayao () – powiat w prefekturze autonomicznej Chuxiong (prowincja Junnan)
 Dayao () – gmina miejska należąca administracyjnie do miasta na prawach powiatu Liuyang w Chinach (prowincja Hunan).
 Dayao () – gmina miejska w dzielnicy Muping w mieście na prawach prefektury Yantai w Chinach (prowincja Szantung)